Дзялошин () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Паенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 12 967 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Липе
 Гмина Пайенчно
 Гмина Понтнув
 Гмина Попув
 Гмина Семковице
 Гмина Вежхляс

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Лодзинского воеводства